Stemonthouding, het niet stemmen van een stemgerechtigde tijdens een stemming, verkiezing of vergadering
Seksuele onthouding, het niet bedrijven van de liefde
Geheelonthouding, het niet nuttigen van alcohol
Onthouding (gedrag), het onthouden van voedsel of andere levensbehoeften